Mokoka ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Mokoka (* 1998), französischer Basketballspieler
 Stephen Mokoka (* 1985), südafrikanischer Langstreckenläufer